Ла Морита има више значења:

 Ла Морита (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Морита, Ехидо Трибу Киливас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Морита (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Морита, Фиденсио Агвајо Кортес (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Морита (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Морита (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Морита (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Морита (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Морита (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Морита (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Морита (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Морита (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Морита (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Морита (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Морита, Сан Франсиско (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Морита (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Морита (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Морита, Ел Сируелито (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Морита (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Морита (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Морита (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Морита (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Морита, Колонија ла Морита (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Морита, Анаморита (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Морита (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Морита (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Морита, Ла Мора (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Морита (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Морита (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Морита (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Морита (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Морита (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Морита (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Морита (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Морита (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Морита (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Морита (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Морита (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Морита, Ла Палма (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Морита (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Морита (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Морита (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Морита (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Морита (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Морита (Нако), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Морита (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Морита (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Морита (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Морита, Сан Дионисио (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Морита (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Морита (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Морита (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Морита (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Морита (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Морита (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Морита (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Морита (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Морита (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Морита (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику